«Святое собеседование Джованелли» (), или «Мадонна с младенцем и святыми Иоанном Крестителем и неизвестной по имени» () — картина в стиле ренессанса итальянского художника Джованни Беллини, на которой изображены Богоматерь с младенцем Иисусом в окружении святых Иоанна Крестителя и неизвестной по имени. Полотно написано около 1504 года и представляет собой живопись маслом на доске размером 54×76 см. В настоящее время хранится в Галерея Академии в Венеции.

История 
Картина с подписью автора на парапете на переднем плане, определенно относится к 1504 году, когда на полотне была написана фигура святого Иоанна Крестителя. Произведение получило название по имени своего владельца — князя Джованелли, который в 1926 году передал его государству. Так картина попала в собрания Галереи Академии в Венеции.

Описание 
На переднем плане картины изображена Дева Мария с младенцем Иисусом на коленях в окружении святых. Слева от Богоматери и младенца изображён святой Иоанн Креститель, которого просто идентифицировать по бородатому лицу и посоху с крестом. Позднее его образ воспроизвёл в своих картинах ученик автора — Андреа Превитали. Изображение святой справа до сих пор не идентифицировано. Возможно, это святая Мария Магдалина или Екатерина Александрийская. 

Пейзаж на заднем плане картины, с изображением портового города, отождествляемый некоторыми искусствоведами с Анконой, и сельской местности с деревней и пастухом, пасущим стадо, освещён теплым дневным светом с серебристыми искорками и характеризуется невысокой и однородной горной грядой, за которой виден острый профиль Доломитовых Альп. Далёкие горы окрашены в синий цвет, который восстанавливает ясный характер тумана в соответствии с самыми передовыми правилами венецианской воздушной перспективы. В пейзаже присутствует ряд символов — изолированная крепость на холме, безопасная гавань с лодкой, обнесенный стеной город, которые указывают на девственность Богоматери.

Полотно считают одним из самых лучших произведений живописца на сюжет Святого собеседования. Если персонажи на переднем плане всё ещё отделены от фона, в соответствии с типичной для XV века концепцией, которую автор превзошёл в своей поздней работе — Мадонне дель Прато, то общий вид картины кажется богатым на атмосферные значения из-за особого использования золотистого света, который объединяет пейзаж и фигуры очень нежными и ясными тонами.

Примечания

Литература 
 
 

Картины Джованни Беллини
Картины из собраний Галереи Академии